Изображение Иисуса Христа в мировой культуре — процесс отображения Иисуса в искусстве, пока человечество не пришло к общепринятому (стандартизированному) виду его физического облика. Большинство изображений Иисуса в настоящее время роднит ряд черт, хотя раньше они были гораздо разнообразнее — образы Иисуса показывали этнические особенности тех культур, в которых они были созданы.

История

Раннее христианство

До Константина Великого 
Аутентичные описания внешности Иисуса Христа отсутствуют. В «Откровении» Иоанна Богослова (Откр. 1:14,15) есть строки, которые иногда соотносят с Иисусом Христом, но, учитывая жанр «Откровения», это — спорно: «Глава Его и волосы белы, как белая во́лна, как снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих». В Деяниях святых апостолов Иисус появляется как «свет с неба», который временно ослепил апостола Павла. Книга Откровение Иоанна Богослова в  (Откровение 1:12-16) делает ссылку на следующее видение Иисуса: «среди светильников был кто-то, подобный сыну человеческому, одетый в одеяние, спускавшееся на ноги с золотым поясом вокруг груди. Его волосы были как шерсть, глаза его были как пламень огненный. Его ноги были похожи на бронзу раскалённую в печи, а голос его, как шум вод многих. Его лицо было как солнце, сияющее в силе своей». При этом используется иллюстрация самой книги.

Одна из десяти заповедей — «Не делай себе кумира и никакого изображения кумира» из  препятствовала изображению Иисуса. Особенно против изображения человеческих фигур и размещения статуй в храмах были иудеи. Так продолжалось до III века нашей эры. Первые изображения людей в храмах стали известны только при раскопках синагоги Дура-Европос, построенной в середине третьего века. Во время гонений на христиан в Римской империи также было запрещено делать рисунки в церкви и поклоняться им. Вопрос изображения людей в храмах был предметом споров до конца IV века.

Самые ранние из сохранившихся в христианском искусстве изображений Иисуса Христа относятся к началу четвёртого века. Они находятся на стенах гробниц в катакомбах Рима, принадлежавших, скорее всего, состоятельным христианам. Также весьма старинный портрет Иисуса был найден в Сирии и датируется приблизительно 235 годом. Он был изображён безбородым юношей, одетым в стиле молодого философа в тунику и плащ, с коротко остриженными волосами — признаки воспитанности в греко-римском обществе. Из этого можно сделать вывод, что некоторые ранние христиане не обращали внимания на исторический контекст, что Иисус был евреем, и представляли его исключительно с точки зрения их собственной культуры.

Появление изображения Иисуса имело некоторые богословские последствия. В то время как некоторые христиане считали, что Иисус должен иметь красивый внешний вид молодого классического героя, гностики считали, что он мог менять свой облик по желанию автора-изобразителя. Другие, включая Отцов Церкви — Иустина и Тертуллиана, считали, что согласно  Христос был ничем не примечателен. Иероним Стридонский и Аврелий Августин утверждали, что Иисус должен быть идеально красив в лице и теле. Августин говорил: он должен быть «красив, как ребенок, на земле и на небесах».

После Константина Великого 

С III века появились первые сюжетные сцены из жизни Христа, включая Крещение Господне и Тайную вечерю. Сохранилось до наших дней несколько сцен на тему жизни Христа в церкви  в Сирии. В течение IV века большинство сцен показывают Христа как молодого, безбородого, с короткими волосами, не достигающими плеч. Иногда он изображён с волшебной палочкой, с помощью которой он превратил воду в вино, умножил хлеб и рыб, воскресил Лазаря (изображение на дверях церкви Санта-Сабина в Риме).

По словам археолога и искусствоведа , бородатый вид Иисуса Христа с длинными волосами связан с изображением таких харизматических философов, как Евфрат, Дион Хрисостом и Аполлоний Тианский, которые, как утверждалось, тоже могли творить чудеса. Также с III века некоторые христианские апологеты, такие как Климент Александрийский, рекомендовали ношение бороды мужчинам-христианам.

С середины IV века, после того как христианство в 313 году было легализовано Миланским эдиктом, образ Иисуса в иконографии изображался в виде двух типов — как безбородого, так и с бородой. В V веке он стал изображаться большей частью с бородой и длинными волосами, а также с крестообразным нимбом. Этот образ доминировал в Византийской империи. Одновременно Иисус изображался и безбородым, как в базилике Сант-Аполлинаре-Нуово и Архиепископской капелле в Равенне. Как правило, безбородый Иисус изображался до Страстей Христовых, после чего он стал изображаться с бородой.

После того как бородатый, длинноволосый Иисус стал общепринятым представлением о нём, черты его лица начали тоже стандартизироваться. Этот процесс длился до VI века в восточном христианстве и несколько больше — в западном, где безбородый Иисус изображался до XII века. К концу Средневековья борода стала его неотъемлемым признаком.

Поздний период 
Начиная с VI века и до настоящего времени Иисус изображается с удлинённым лицом, длинными прямыми коричневыми волосами с прямым пробором посередине, глаза имеют миндалевидную форму.

В период византийского иконоборчества прекратилось почитание икон, соответственно запрещено было изображать Христа, но с IX века этот запрет был снят. Преображение Господне было одной из основных тем на Востоке, и каждый православный монах, который обучался иконописи, доказывал свое мастерство, рисуя икону Преображения. В это время, когда западные изображения Иисуса все больше были направлены на реалистическое его изображение, приближенное к человеку, на востоке иконы писались с учётом обратной перспективы — изменение размеров и пропорций тела имело целью выйти за пределы земной реальности.

XIII век стал важным в формировании образа владыки Иисуса как чудотворца в западном христианстве. Францисканцы стали подчёркивать смирение Иисуса от его рождения до смерти через распятие. При этом они изображали радость рождения Христа и агонию его распятия. Эти чувства стали преобладающими при его изображении на протяжении нескольких веков. Ренессанс породил целый ряд художников, создававших красочные художественные полотна, изображавшие Иисуса с идеальной человеческой красотой. В числе наиболее известных художников были Джотто, Фра Анджелико, Леонардо да Винчи. Иисуса стали изображать и в скульптуре.

Период  совпал с началом протестантской Реформации,  которая, особенно в первые десятилетия своего существования, яростно выступала против идолопоклонства, в результате чего было уничтожено много изображений Иисуса Христа. Постепенно образ Иисуса стал приемлемым для большинства протестантов, изображавших его стандартную внешность. Католическая контрреформация подтверждала важность искусства в оказании помощи верующим и способствовала повсеместному изображению образа Христа, также в стандартном виде.

С развитием человеческой цивилизации, к концу XIX века, когда были найдены новые артефакты, относящиеся к Иисусу, и появились новые виды искусства, Христос стал широко изображаться в книгах, кино, скульптуре.

Интересно, что в 1801 году английский скульптор Томас Бэнкс вместе с художниками Бенджамином Уэстом и Ричардом Косвеем провели эксперимент над телом казнённого преступника, чтобы проверить, насколько правильно с точки зрения анатомии человека в мировом искусстве изображается распятый Иисус Христос.

Фотогалерея

См. также 
 Иконография Иисуса Христа
 Православная иконография Иисуса Христа
 Бездомный Иисус

Примечания

Ссылки 
 Образ Христа в художественном творчестве (Протоиерей Геннадий Фаст) 
 Размышления об образе Христа в искусстве 
 ДРЕВНЕХРИСТИАНСКАЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СИМВОЛИКА 
 Is this the real face of Jesus Christ?  
 Warner Sallman's Head of Christ: An American Icon 

Иисус Христос